Cleveland Barons – franchigia della NHL fra il 1976 e il 1978
Cleveland Barons – franchigia della AHL fra il 1937 ed il 1973
Cleveland Barons – franchigia della AHL fra il 2001 ed il 2006